Эрих Вальтер (;  — ) — немецкий офицер, участник Второй мировой войны, генерал-майор, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями и Мечами.

Начало военной карьеры 
С апреля 1924 года — на службе в полиции. В 1933 году — старший лейтенант полиции.

Перешёл на военную службу в октябре 1935 года, в воздушно-десантные войска, в звании капитан. К началу Второй мировой войны — командир парашютной роты, капитан.

Вторая мировая война 
С ноября 1939 года — командир парашютного батальона.

В апреле 1940 года участвовал в Норвежской кампании, награждён Железными крестами обеих степеней.

В мае 1940 года участвовал в воздушном десанте в Нидерландах, награждён Рыцарским крестом, произведён в звание майор.

В мае 1941 года участвовал в воздушном десанте на остров Крит.

С сентября 1941 года на Восточном фронте, бои под Ленинградом. С января 1942 года — подполковник, в апреле 1942 года награждён Золотым немецким крестом.

С сентября 1942 года — командир 4-го парашютного полка, полковник. В июле 1943 года — бои на острове Сицилия, затем в Италии. За бои в районе Монте Кассино награждён в марте 1944 года Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту.

В сентябре 1944 года — командир боевой дивизионной группы «Вальтер» на Западном фронте, бои в районе Арнема. С конца сентября 1944 года — командир 2-й парашютно-моторизованной дивизии «Герман Геринг» (на Восточном фронте). Бои в Восточной Пруссии. С января 1945 года — Вальтер произведён в звание генерал-майор, награждён Мечами (№ 131) к Рыцарскому кресту с Дубовыми листьями.

8 мая 1945 года, после капитуляции Германии, взят в советский плен. Умер в концлагере Бухенвальд.

Литература 
 Berger, Florian. Mit Eichenlaub und Schwertern. Die höchstdekorierten Soldaten des Zweiten Weltkrieges. Selbstverlag Florian Berger, 2000. ISBN 3-9501307-0-5.

Генерал-майоры (вермахт)
Персоналии:Воздушно-десантные войска нацистской Германии